Бакланово — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Нудольского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Деревня расположена на юго-западе района, примерно в 14 км к юго-западу от райцентра Клин, у истока реки Катыш (правый приток Истры), высота центра над уровнем моря 246 м. Ближайший населённый пункт — Кузнечково в 1,5 км на юг.

История 
До 2006 года Бакланово входило в состав Малеевского сельского округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Нудольское на сайте Клинского района
  Устав сп Нудольское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин